Joseph "Joe" Kubert, desenhista polonês-americano
 Andrew "Andy" Kubert, quadrinista polonês-americano
 Adam Kubert quadrinista polonês-americano